6 — советское штучное двуствольное спортивное-охотничье ружьё.

История 
Ружьё МЦ 6 было разработано ЦКИБ СОО и использовалось советскими спортсменами в соревнованиях международного класса (в том числе, в чемпионатах мира по стрельбе и Олимпийских играх), а также продавалось в качестве гражданского охотничьего оружия, в том числе - на экспорт (в частности, в США).

В 1950 году выпускалось серийно, в дальнейшем, до окончания производства выпускалось штучно и мелкими сериями, по отдельным заказам.

На проходивших с 19 июля по 3 августа 1952 года в Хельсинки XV Летних Олимпийских играх команда СССР была вооружена ружьями МЦ-6.

Описание 
Оружие представляет собой двуствольное охотничье ружьё с вертикальным расположением стволов. Стволы изготовлены из оружейной стали 50А и запрессованы в колодку (изготовленную из стали СТ-45).

Блок стволов отъёмный, цевьё неотъемное (закреплено на стволах винтами). Стволы соединены со ствольной коробкой посредством ствольной муфты, шарниром и защёлкой, а запираются рамкой, входящей в паз подствольного крюка. Рычаг отпирания стволов находится сверху.

Коробка всех модификаций МЦ 6 изготавливалась из лёгкого сплава.

Ударно-спусковой механизм с внутренними курками смонтирован на отдельном основании. 

Ложа пистолетная или прямая с выступом под щёку или без него, из лакированного ореха.

МЦ 6 спроектировано для стрельбы патронами в бумажных или металлических гильзах, однако из него также возможна стрельба патронами в пластмассовых гильзах.

Варианты и модификации 
 МЦ 6-0, МЦ 6-00 и МЦ 6-03 - спортивные ружья с одним спусковым крючком для стрельбы на круглом и траншейном стенде, с длиной стволов 675 мм и 750 мм, масса от 3,4 до 3,6 кг.
 МЦ 6-12 - охотничье ружьё 12-го калибра с двумя спусковыми крючками и длиной стволов 750 мм, масса 3,25 - 3,5 кг
 МЦ 6-16 - охотничье ружьё 16-го калибра с двумя спусковыми крючками и длиной стволов 750 мм, масса 3,0 - 3,25 кг
 МЦ 6-20 - охотничье ружьё 20-го калибра с двумя спусковыми крючками и длиной стволов 750 мм, масса 2,75 - 3,0 кг
 МЦ 106 - модель, разработанная на основе конструкции МЦ-6 и заменившая её в производстве.

Примечания

Литература 
 Основы спортивной охоты (охотминимум) / колл. авт., ред. И. Д. Гулевич. М., Воениздат, 1957. стр.121-122
 Охотничье двуствольное ружьё МЦ 6 // Охотничье, спортивное огнестрельное оружие. Каталог. М., 1958. стр.24-25
 Охотничье двуствольное ружьё МЦ 6 // Спортивно-охотничье оружие и патроны. Бухарест, "Внешторгиздат", 1965. стр.34-37
 Отечественное охотничье оружие. Ружьё МЦ 6 // журнал «Охота и охотничье хозяйство», № 7, июль 1981. стр.29
 Виктор Гуров. Бокфлинты тульских оружейников // журнал "Охота", № 10 (170), 2012. стр.44-50
 Виктор Рон. Великолепная "шестерка" // журнал "Оружие", № 6, 2012. стр.63-64

Двуствольные ружья СССР
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Появились в 1948 году в СССР